Sogea est une société, filiale de groupe Vinci spécialisée dans la construction ;
 SOGEA est également un sigle qui désigne dans le domaine bancaire la Société de gestion et d'administration SA, prestataire de services en banque privée (BPO, ITO).